Flawiusze – dynastia w cesarstwie rzymskim panująca w latach 69-96.

Do dynastii tej należeli:
 Wespazjan oraz jego synowie:
 Tytus,
 Domicjan.

Przypisy

Bibliografia 
 J. Wolski, Historia powszechna. Starożytność, wyd. 10, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 413-415. 

Członkowie rodzin władców starożytnego Rzymu